Thirty Days o 30 Days ("trenta giorni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Thirty Days  – film del 1916 diretto da Will Louis
 Thirty Days  – film del 1917 diretto da Al Christie
 Thirty Days  – film del 1922 diretto da James Cruze
 30 Days  – film del 1999 diretto da Aaron Harnick
 30 Days  – film del 2006 diretto da Jamal Joseph

Musica 
 Thirty Days  – singolo di Chuck Berry del 1955
 30 Days – singolo della girlband The Saturdays del 2012

Televisione 
 Trenta giorni (Thirty Days) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
 30 Days  – serie televisiva di FX